Канада се може односити на:

 Канада, држава у Северној Америци
 Канада (Нова Француска), бивша француска колонија у Новој Француској
 Горња Канада
 Доња Канада
 Канада (провинција)
 Канада (језик), јужноиндијски језик
 Канада (филозоф)